Старый ботанический сад может означать:
 Старый ботанический сад (Мюнхен)
 Старый ботанический сад (Тюбинген)
 Старый ботанический сад Харьковского университета